Айра Кларенс Икер (;  — ) — генерал ВВС США времён Второй мировой войны. Начинал карьеру заместителем командующего 8-й воздушной армией расквартированной в Англии. 1 декабря 1942 года был назначен командующим 8-й воздушной армией.

В качестве командующего 8-й воздушной армией внёс большой вклад в организацию стратегических бомбардировок. Силы бомбардировочной авиации США, размещённые в Англии, в конечном итоге насчитывали сорок групп по 60 тяжёлых бомбардировщиков в каждой, при поддержке группировки истребителей из 1500 самолётов.

Дневные бомбардировки Германии 

Икер был сторонником дневных бомбардировок военных и промышленных целей, что теоретически давало возможность подорвать оборону Германии без потерь среди гражданского населения. Британцы же считали дневные бомбардировки слишком рискованными и хотели, чтобы американцы присоединились к ним в ночных рейдах, нацеленных на города. На встрече союзников в Касабланке Икеру удалось убедить скептически настроенного  Черчилля в том, что американский и британский подходы дополняют друг друга. Икер лично участвовал в первом налете B-17 Flying Fortress на объекты немецких оккупационных сил во Франции (налет на  Руан 17 августа 1942 года).

Перевод в Средиземноморье 
В сентябре 1943 года получил звание генерал-майора. Однако по мере того, как потери американских бомбардировщиков увеличивались из-за атак немецких перехватчиков во время налетов за пределы радиуса прикрытия истребителями, Икер утратил доверие командующего ВВС США Генри Арнольда. В результате был отстранен от командования 8-й ВА и переведен на должность командующего военно-воздушными силами союзников на Средиземноморском театре военных действий.

Лично принимал участие в налетах на объекты южной Германии с промежуточной посадкой в Полтаве (Операция Frantic).

После войны 
К концу Второй мировой войны был назначен заместителем командующего ВВС армии США. После выхода в отставку работал в аэрокосмической промышленности.

В искусстве 
Стал прототипом генерал-майора Пэта Причарда в фильме «Вертикальный взлёт» (1949 год).

Примечания

Литература 
 

Выпускники Командно-штабного колледжа Армии США
Выпускники Юго-Восточного государственного университета Оклахомы
Выпускники Университета Южной Калифорнии
Выпускники Школы коммуникаций и журналистики Университета Южной Калифорнии
Кавалеры ордена «Солнце Перу»
Кавалеры ордена Кутузова II степени
Награждённые медалью «За выдающуюся службу» (ВМС США)
Награждённые медалью «За выдающуюся службу» (ВВС США)
Кавалеры ордена Святых Маврикия и Лазаря
Американские рекордсмены авиации
Выпускники Школы права Колумбийского университета
Похороненные на Арлингтонском национальном кладбище